Entrepinos puede hacer referencia a:

Entrepinos, localidad del municipio de Jávea en la provincia de Alicante;
Entrepinos, localidad del municipio de Cadalso de los Vidrios en la Comunidad de Madrid;
Entrepinos, localidad del municipio de Rozas de Puerto Real en la Comunidad de Madrid;
Entrepinos, localidad del municipio de Chiva en la provincia de Valencia;
Entrepinos, localidad del municipio de Simancas en la provincia de Valladolid.